Jean Psichari (1854-1929), écrivain et linguiste français ;
 Ernest Psichari (1883-1914), écrivain et officier français ;
 Michel Psichari (1887-1917), journaliste français.